Mortelmans ist der Familienname folgender Personen:

 August Mortelmans (1904–1985), belgischer Radrennfahrer
 Frans Mortelmans (1865–1936), belgischer Maler
 Jan Mortelmans (1964), belgischer Politiker
 Jos Mortelmans (1924–2005), belgischer Tierarzt und Parasitologe
 Kamiel Mortelmans (1946), belgischer/niederländische Jurist und Mitglied der niederländische Raad van State
 Lodewijk Mortelmans (1868–1952), belgischer Musiker und Komponist